Florida Airport steht für:
 Florida Airport (Bolivien), Flugplatz von Florida (Cordillera), Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Florida Airport (Kuba), Flughafen von Florida (Kuba), Kuba